Сезон 1983—1984 у Національній лізі А — 87-й чемпіонат Швейцарії. Переможцем став клуб Грассгоппер.

Підсумкова таблиця

Результати

Матч за чемпіонське звання

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 
 Тур за туром на RSSSF 

1984
Швейцарія
Швейцарія
1983 у швейцарському спорті
1984 у швейцарському спорті